Флавий Аеций (Flavius Aëtius) е име на римските политици и военачалници:

 Флавий Аеций, римски военачалник, консул 432, 437 и 446 г.
 Флавий Аеций (консул 454 г.)